Kurskaja  può riferirsi a:
Kurskaja, città del Territorio di Stavropol'

È inoltre il nome di due stazioni della metropolitana di Mosca
Kurskaja-Kol'cevaja, sulla linea Kol'cevaja
Kurskaja-Radial'naja, sulla linea Arbatsko-Pokrovskaja